

Patronyme 

 Alizée Jacotey est une chanteuse française.

Titre 
 Émile Jacotey est le titre d'un album de 1975 du groupe Ange et le nom d'un ancien maréchal-ferrant qui inspira plusieurs morceaux de cet album.